Prvenstvo Hrvatske za žene u softbolu 2004.

Sudionici

Rezultati

Konačni redoslijed 

 Por.  Klub            
 1. Princ (Sesvetski Kraljevec)        
 2. Hrvatski dragovoljac
 3. Novi Zagreb

Hrvatske prvakinje za 2004. godinu su softbolašice "Princa"-Sesvetski Kraljevec.

Prvenstvo Hrvatske u softbolu